Gavi steht für:
 Gavi (Fußballspieler) (Pablo Martín Páez Gavira; * 2004), spanischer Fußballspieler
 Gavi (Piemont), ein Ort in der Provinz Piemont in Italien
 Gavi (Insel), eine der Pontinischen Inseln
 Gavi, die Impfallianz, eine Stiftung
 Cortese di Gavi, eine Weißweinsorte

GaVI steht für:
 Gesellschaft für angewandte Versicherungs-Informatik, ein ehemaliges Unternehmen

Abkürzung